Мату́шка (, ) — словацкая и венгерская фамилия. Известные носители:

 Матушка, Вальдемар (1932—2009) — чехословацкий певец и киноактёр.
Матушка, Сильвестер (1892—?) — серийный убийца.
 Матушка, Янко (1821—1877) — словацкий поэт, писатель, журналист, автор текста гимна Словакии.